Barajas – dzielnica Madrytu
 Barajas – stacja metra w Madrycie
 Barajas – stanowisko archeologiczne w Pénjamo, w Meksyku

Zobacz też 
 port lotniczy Madryt-Barajas